Europamästerskapet i basket för damer 1980 spelades i Banja Luka, Bosanski Brod, Maglaj och Prijedor i Jugoslavien och var den 17:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 19 och 28 september 1980 och totalt deltog 14 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Polen och hemmanationen Jugoslavien, det var Sovjetunionens 15:e EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
Av de 14 deltagande lagen som var med i EM stod hemmanationen Jugoslavien och de regerande europamästarna Sovjet över det första gruppspelet och var direktkvalificerade för spel om platserna ett till åtta, de resterande tolv lagen var indelade i tre grupper med fyra lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om plats ett till åtta, medan de två sämsta lagen spelade om platserna nio till fjorton. I spelet om platserna ett till åtta var lagen indelade i två grupper med fyra lag i varje där de två bästa gick till semifinalspel medan de två sämsta spelade om platserna fem till åtta. Lagen som gick till spel om platserna nio till fjorton tog med sig matchresultatet mot laget i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från de andra grupperna i placeringsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Matcher om plats 9-14

Slutspelet

Grupp A

Grupp B

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Match om 5:e - 8:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Se även
 Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar
 Basket-EM 1980 på fiba archive 
 Basket-EM 1980 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1980 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Jugoslavien
1980 i Jugoslavien
Sportåret 1980
Sport i Banja Luka
1980